Пакар (पकार), пати па (पाटी प) — па, 32-я буква консонантно-слогового алфавита деванагари, обозначает глухой губно-губной взрывной согласный. Оглушение гласной -а записывается диакритическим подстрочным знаком вирама (्): प्. Акшара-санкхья — 1 (один). Символ юникода .

Нумерация Арьябхата 
 Па (प) — 21
 Пи (पि) — 2100
 Пу (पु) — 210 000

Огласовки

Примечания 

Деванагари